Andrea Zalone (1968) – attore, doppiatore e autore televisivo italiano
 Benedetto Zalone (1595-1644) – pittore italiano
 Checco Zalone (1977) – cabarettista, comico, musicista, cantautore, imitatore, attore, conduttore televisivo e sceneggiatore italiano